Het tennistoernooi Roland Garros wordt in 2017 bij de mannen voor de 116e keer gehouden. Zij spelen in het dubbelspel van dinsdag 30 mei tot en met zondag 11 juni.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters waren de als zesde geplaatste Spanjaarden Feliciano López en Marc López - zij werden echter meteen in hun openinspartij uitgeschakeld door het ongeplaatste duo Julio Peralta en Horacio Zeballos.

Het als eerste geplaatste duo Henri Kontinen en John Peers verloor eveneens hun openinspartij. 

Het ongeplaatste Amerikaans/Australisch duo Ryan Harrison en Michael Venus won het toernooi. In de finale versloegen ze het eveneens ongeplaatste team Santiago González en Donald Young.

Voor België nam enkel Steve Darcis aan de zijde van de Fransman Benoît Paire deel. Zij verloren meteen in de eerste ronde van de Russen Michael Jelgin en Karen Chatsjanov.

Er waren vier Nederlands deelnemers. Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecău waren als elfde geplaatst. Ze wisten de derde ronde te bereiken waarin ze werden uitgeschakeld door het zevende reekshoofd Ivan Dodig en Marcel Granollers. Het Nederlandse duo Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop werd meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook Robin Haase wist zich aan de zijde van de Brit Dominic Inglot niet te plaatsen voor de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2017